56 км, 56-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 56 км — пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 706643

Россия 
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 242217
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 844913
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 837727
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 065617
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 609246
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 764812
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 535023
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 601719
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 605616
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 827091
 56 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 311614
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 814848

Узбекистан 
 56 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 722025